Chef menteur est un terme qui désigne des lieux géographiques en Louisiane et un historique particulier à l'histoire de la Louisiane française.

Lieux géographiques 

 Passe du Chef menteur, détroit situé entre le lac Pontchartrain et le lac Borgne parallèle au détroit des Rigolets.

 Bayou Chef menteur, Bayou situé près de la Passe du Chef menteur et des Îles Vénetiennes.

Infrastructures 

 Pont du Chef menteur, pont routier enjambant la passe du Chef menteur et permettant à l'axe routier U.S. Route 90 de franchir cette passe. 

 Chef menteur Highway, est la désignation de l'autoroute U.S. Route 90 dans son trajet depuis son entrée orientale en Louisiane jusqu'à La Nouvelle-Orléans.

 Le Fort Chef Menteur (aujourd'hui Fort Macomb), est une forteresse située le long du détroit des Rigolets entre le golfe du Mexique et le lac Pontchartrain en Louisiane.

Historique 

Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer l'origine de l'expression "Chef menteur".

 Le gouverneur de la Louisiane, Louis Billouart de Kerlerec fut une personnalité controversée pour ne pas dire malhonnête et fut rappelée en France pour y être jugé. Les amérindiens Choctaw lui reprochèrent de ne pas respecter le traité de paix avec leur tribu. Ils le surnommèrent "Chef menteur".
 D'après l'ouvrage historique A History of Mississippi: from the discovery of the great river by Hernando De Soto, including the earliest settlement made by the French, under Iberville to the death of Jefferson Davis coécrit en 1891 par Robert Lowry et William McCardle, le peuple des Choctaws, épris de justice et de vérité, aurait été abusé par un de leurs grands chefs. Les Choctaws auraient expulsé ce chef menteur loin de leur territoire au bout de leur terre, aux confins de la mer dans un endroit situé à l'embouchure d'un des bras du Mississippi. Cette terre sauvage, appelée "Pointe aux herbes" fut dénommée depuis Chef menteur et donna ce nom aux lieux géographiques.

Musique 
 Chef Menteur (band) est un groupe actuel de musiciens de rock de La Nouvelle-Orléans.